Тростянский:

 Тростянский, Александр Борисович (р.1972) — скрипач, заслуженный артист России.
 Тростянский, Владлен Константинович (1935—2014) — советский борец классического стиля.
 Тростянский, Николай Митрофанович (1935—2022) — советский и российский композитор и поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР (1985). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).

Топонимы 
Тростянский — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области